Detta är en lista över de 472 kommunerna i departementet Charente-Maritime i Frankrike.

Charente-Maritime
Kommuner Charente-Maritime